Zkratka VMP může označovat:
 Vůdce malého plavidla – osoba osvědčená k vedení a obsluze plavidel
 Valašské muzeum v přírodě – moravský skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
 Volný mostní průřez – volný průjezdní průřez na železničních mostech
 Zkratka ISO 639-3 pro jazyk Soyaltepec Mazatec
 Video-multimédia-performance